Júszef ál-Mszákní  (arabul: يوسف المساكني; Tunisz, 1990. október 28. –) tunéziai válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Lekhwiya játékosa.

Testvére, Íháb ál-Mszákní szintén labdarúgó, az Al-Ahed játékosa.

Sikerei, díjai 
Espérance de Tunis
 CAF-bajnokok ligája: 2011
 Tunéziai bajnokság: 2009, 2010, 2011, 2012 
 Tunéziai kupa: 2011

Lekhwiya SC
 Katari bajnokság: 2014, 2015
 Katari kupa: 2015

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Youssef Msakni Transfermarkt

A Lekhwiya labdarúgói
Tunéziai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1990-ben született személyek
Élő személyek